Raja peut désigner :

Un éléphant 
  (1913-1988), un éléphant sri-lankais appartenant au Temple de la Dent de Kandy.

Une personnalité 
 Mohan Raja (1976- ), un réalisateur et scénariste indien.

Un titre 
 Raja ou rājā, un titre de souverain indien
 Raja (Indonésie) un titre de souverain en Indonésie
 Raja (Malaisie) un titre de souverain en Malaisie

Un toponyme 
 Raja, une ville du Soudan du Sud dans l'État du Bahr el Ghazal occidental
 Raja, un village estonien

Un film 
 
 , film de Bollywood avec Sanjay Kapoor et Madhuri Dixit sorti en 1995
 , film avec Venkatesh et Soundarya sorti en 1999
 , film réalisé par Ezhil et sorti en 2002
 Raja, film franco-marocain de Jacques Doillon sorti en 2003

Divers 
 Raja de Casablanca, un club marocain de football
 Raja, un genre de raie
 Raja terme du jargon de l'imprimerie désignant le rouge décomposé en magenta à 100 % et jaune à 100 % (raja étant l'acronyme de rouge à l'aplat, jaune à l'aplat).
 Raja ou Rajapack selon les pays, un groupe européen de vente par correspondance de matériel de conditionnement pour les entreprises.

Homophone :
 Raj'a, en arabe, retour de la vie de certaines personnes décédées